IEO steht für:

 Institut d’Estudis Occitans, eine Gesellschaft zur Förderung der okzitanischen Sprache und Kultur
 Independent Evaluation Office of the IMF, das unabhängige Evaluationsbüro des Internationalen Währungsfonds
 Inner Earth Object, Asteroid innerhalb der Erdumlaufbahn

Abkürzung